DOS, um sistema operacional para PCs

Ou ainda:
 MS-DOS, uma versão popular da Microsoft do sistema operacional DOS
 Sistema operacional em disco, também conhecido por DOS, em outros tipos de microcomputadores;
 DDoS - acrônimo de Distributed Denial of Service;
¡Dos! - álbum da banda estadunidense Green Day
 Ataque DoS, acrônimo de Denial of Service;
 Castlevania: Dawn of Sorrow, jogo da série Castlevania lançado para Nintendo DS;

Desambiguações de siglas